Amphi Festival — музыкальный фестиваль, который ежегодно проводится в Кёльне, Германия во второй половине июля.
Основная ориентация фестиваля — Альтернативный рок, Средневековый метал, симфонический метал, Электронная музыка (futurepop), Neue Deutsche Härte, готик-рок и дарквейв.
Amphi Festival — третий по величине из подобных фестивалей Германии (в 2010 году число посетителей составило 16000 человек в день). Изначально в 2005 году фест прошел в городе Гелзенкирхен, но уже с 2006 переехал в Кёльн.
Официальным спонсором мероприятия в течение многих лет является журнал Orkus

Участники

2005 
Blutengel, Camouflage, Client, Die Krupps, Goethes Erben, In Extremo, Lacrimas Profundere, Unheilig, Project Pitchfork, Psyche, Staubkind, Suicide Commando, This Morn’ Omina, Welle:Erdball, Zeraphine

2006 
And One, Calmando Qual, Cephalgy, Christian von Aster, Combichrist, Diary of Dreams, DJ Elvis (The Memphis), DJ Mike K., DJ Nightdash + DJ Marco, DJ Oliver Hölz, DJ Ronny, DJ X-X-X, Dope Stars Inc., Faun, Fixmer/McCarthy, Frozen Plasma, Letzte Instanz, Lola Angst, Negative, Oswald Henke, Samsas Traum, Schandmaul, Subway to Sally, The 69 Eyes, The Retrosic - DJ Set, This Morn’ Omina, Unheilig, VNV Nation, Welle:Erdball

2007 
Apoptygma Berzerk, ASP, Bloodpit, Diorama, DJ Dalecooper, Down Below, Dreadful Shadows, Eisbrecher, Emilie Autumn, Feindflug, Fetisch:Mensch, Front 242, Frontline Assembly, Funker Vogt, Heimatærde, Imatem, Katzenjammer Kabarett, Krypteria, Mesh, Obscenity Trial, P·A·L, Portion Control, Saltatio Mortis, Samsas Traum, Sonar, Spetsnaz, Subway to Sally, Trial, Unheilig, Untoten, Winterkälte, Xotox, Zeromancer

2008 
And One, Ashbury Heights, Cinderella Effect, Cinema Strange, Clan of Xymox, Combichrist, Covenant, Das Ich, Deine Lakaien, Diary of Dreams, Eisbrecher, Grendel, Haujobb, L’âme Immortelle, Lacrimas Profundere, Letzte Instanz, Mediaeval Babes, Mina Harker, Nachtmahr, Noisuf-X, Oomph!, Project Pitchfork, Rotersand, Soko Friedhof, Spectra*Paris, Spiritual Front, Suicide Commando, Tactical Sekt, The Klinik, The Lovecrave, Welle:Erdball, Zeraphine, Zeromancer

2009 
Absolute Body Control, Agonoize, Auto-Auto, Camouflage, Coppelius, Covenant, Delain, Diorama, Eisbrecher, Feindflug, Fields of the Nephilim, Front 242, Henke, Hocico, Jesus on Extasy, Jäger90, KMFDM, Laibach, Leæther Strip, Mantus, Marsheaux, Omnia, Panzer AG, Qntal, Rosa Crvx, Saltatio Mortis, Scandy, Solar Fake, The Birthday Massacre, The Other, Unheilig, Xotox

2010 
And One, Anne Clark, Ashbury Heights, Asp, Blitzkid, Blutengel, Combichrist, Coppelius, Destroid,
Diary of Dreams, DIN (A) Tod, Eisbrecher, End of Green, Escape with Romeo, Ext!Ze, Faderhead, Frank the Baptist, Frontline Assembly, Funker Vogt, Leaves' Eyes, Letzte Instanz, Mesh, Miss Construction, Mono Inc., Nachtmahr, Project Pitchfork, Rabia Sorda, Samsas Traum, Skinny Puppy, Solitary Experiments, The Crüxshadows, VNV Nation, Welle:Erdball

2011 
Agonoize, Clan of Xymox, Covenant, Das Ich, De/Vision, Deine Lakaien, Der Fluch, Die Krupps, Diorama, Dreadful Shadows, Feindflug, Frozen Plasma, Funkhausgruppe, Grendel, Hocico, In Strict Confidence, In the Nursery, Kirlian Camera, Klangstabil, Leæther Strip, Melotron, mind.in.a.box, Nitzer Ebb, Ordo Rosarius Equilibrio, Persephone, Rome, Saltatio Mortis, Samsas Traum, She´s All That, Staubkind, Subway to Sally, Suicide Commando, Tanzwut, Winterkälte, Zeraphine, [X]-RX

2012 
18 Summers, A Life Divided, Aesthetic Perfection, And One, Apoptygma Berzerk, Assemblage 23, Blutengel, Camouflage, Combichrist, Conjure One, Coppelius, Corvus Corax, DAF, Eisbrecher, Eisenfunk, Eklipse, Haujobb, Henke, Lord of the Lost, mind.in.a.box, Mono Inc., Nachtmahr, Project Pitchfork, Schöngeist, Seabound, SITD, Solar Fake, Spetsnaz, Spiritual Front, Stahlzeit, The Crüxshadows, The Other, The Sisters of Mercy, The Wars, Twilight Worldz, Tyske Ludder, Whispers in the Shadow, [X]-RX

2013 
A Life Divided, Agonoize, Alice Neve Fox, Alien Sex Fiend, Anne Clark, Atari Teenage Riot, Ben Ivory, Christian von Aster, Chrom, Classic & Depeche, De/Vision, Diary of Dreams, Die Form, Dr.Mark Benecke, Dunkelschön, Escape with Romeo, Fabrik C Faderhead, Faun, Fields of the Nephilim, Frozen Plasma, Funker Vogt, Grendel, Icon of coil, Letzte Instanz, Oomph!, Peter Heppner, Phillip Boa and the Voodooclub, Rome, Rosa Crvx, Santa Hates You, Solitary Experiments, Stahlmann, Suicide Commando, Tanzwut, The Beauty of Gemina, Tyske Ludder, Umbra et Imago, VNV Nation, Welle:Erdball, Wesselsky, Xotox, [X]-RX

2014 
Aesthetic Perfection, Apoptygma Berzerk, Blutengel & The Monument Ensemble, Burn (Acoustic), Camouflage, Centhron, Clan of Xymox, Corde Oblique, Corvus Corax, Der Tod, Die Krupps, Ecki Stieg, Eisbrecher, Front 242, Hocico, In the Nursery, Janus, Klangstabil, Lacrimosa, London After Midnight, Lord of the Lost, Maerzfeld, Markus Heitz, Mesh, Midge Ure, Mono Inc., Nachtmahr, Noisuf-X, Persephone, Phosgore, Project Pitchfork, Rotersand, She Past Away, Solar Fake, The Juggernauts, The Klinik, The Neon Judgement, The Exploding Boy, Torul, Unzucht, Vic Anselmo, Zeromancer

2015 
Aeon Sable, Agonoize, Alexander Kaschte, And One, Centhron, Christian von Aster, Chrom, Combichrist, DAF, Darkhaus, Das Ich, Der Fluch, Der Tod, Diary of Dreams, Diorama, Euzen, Folk Noir, Front 242, Goethes Erben, Henric de la Cour, Inkubus Sukkubus, Lebanon Hanover, Neuroticfish, Oomph!, Patenbrigade:Wolff, Pokæmon Reaktor, Qntal, Rabia Sorda, Rome, S.P.O.C.K, Samsas Traum, Schöngeist, SITD, Sonja Kraushofer, Stahlmann, The Birthday Massacre, The Creepshow, The Crüxshadows, The Devil & The Universe, The Mission, VNV Nation, Welle:Erdball, Wesselsky, Zeraphine, [X]-RX

Ссылки 

 Amphi Festival официальный сайт,
 Подробная информация об Amphi Festival 2015
 Фоторепортажи с Amphi Festival 2011
 Отчёт с фестиваля 2012 года

Примечания 

Музыкальные фестивали Германии
Фестивали готической музыки
Фестивали, появившиеся в 2005 году